Anikin () oder Anikina ist der Name folgender Personen:
 Andrei Wladimirowitsch Anikin (1927–2001), russischer Wirtschaftswissenschaftler und Enzyklopädist
 Emilija Eduardowna Anikina (1886–1983), sowjetische Botanikerin, Genetikerin und Lehrerin
 Jewgeni Anikin (* 1958), sowjetisch-usbekischer Dreispringer
 Nikolai Alexandrowitsch Anikin (1919–1977), russische Militärperson, Held der Sowjetunion
 Nikolai Andrejewitsch Anikin (1919–1997), russische Militärperson, Held der Sowjetunion
 Nikolai Petrowitsch Anikin (1932–2009), russischer Skilangläufer
 Wiktor Iwanowitsch Anikin (1918–1997), russischer Architekt